Hviezdoslavovo námestie (dt. Hviezdoslav-Platz) ist der Name folgender Plätze in der Slowakei:

 Hviezdoslavovo námestie in Bratislava
 Hviezdoslavovo námestie (Námestovo) in Námestovo
 Hviezdoslavovo námestie (Nové Zámky) in Nové Zámky